Охозия (, Ахазия) — библейское имя, из носителей которого наиболее известны:

 Охозия (царь Израиля)
 Охозия (царь Иудеи)

Библейские имена